

Ismertető

Michael ajánlatot kap Mahone ügynöktől: a tervéért a bátyja életét. Mahone-t átverik, de Scofieldet és őt letartóztatják. Lincolnt minden vád alól felmentik Kellerman tanúskodása nyomán, Sara lelövi Kimet, ezzel megmenti Lincoln és Michael életét. Scofield magára vállalja a gyilkosságot, ezért őt zárják be Panama legkeményebb börtönébe, a Sonába Mahone és Bellick mellé. Scofield végigsétál a börtönön, odaér az udvarra vezető ajtóhoz, ahonnan ritmikus zaj és kiabálás hallatszik.

A szökés epizódjai

en:Sona (Prison Break)